Гаврилюк Анатолій Петрович (військовик) (1980 — 2014) — український військовик, старшина 80 ОАеМБр.
 Гаврилюк Анатолій Петрович (священослужитель) ( 1954) — український релігійний діяч, старший єпископ Центру харизматичних християнських Церков України (Повного Євангелія).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок